Czernikowo (plaats), plaats in Polen
 Czernikowo (gemeente), gemeente in Polen